Zawody inaugurujące Puchar Świata w skokach narciarskich 2018/2019 odbyły się w Wiśle w dniach 17–18 listopada.

Kwalifikacje do pierwszego w sezonie konkursu indywidualnego wygrał zwycięzca ostatniej edycji Letniego Grand Prix Rosjanin Jewgienij Klimow uzyskując wynik zaledwie dwa metry gorszy od rekordu skoczni. Drugie miejsce zajął reprezentant Polski Dawid Kubacki z notą gorszą o niespełna półtora punktu. Trzecie miejsce w kwalifikacjach zajął Niemiec Stephan Leyhe. Nikt z grupy krajowej wystawionej przez reprezentację Polski nie zdołał się zakwalifikować do konkursu głównego. W oficjalnym treningu przed konkursem wystąpili reprezentanci Kazachstanu Nikita Diewiatkin oraz Nurszat Tursunżanow, ale ze względu na to, że nie mieli prawa startu w Pucharze Świata, nie mogli wziąć udziału w kwalifikacjach. Zawody w całości przeprowadzono z belki dziesiątej z wyjątkiem ostatnich dziesięciu zawodników, którzy swoje próby oddali z dziewiątej platformy startowej.

Konkurs drużynowy wygrała reprezentacja Polski, którą reprezentowali kolejno Piotr Żyła, Jakub Wolny, Dawid Kubacki oraz Kamil Stoch. Drugie miejsce ze stratą ponad jedenastu punktów zajęli reprezentanci Niemiec. Oba te zespoły jako jedyne uzyskały notę łączną wynoszącą ponad tysiąc punktów. Podium zawodów uzupełniła drużyna Austrii. Dziesiąte miejsce w stawce zajęła reprezentacja Norwegii w wyniku dyskwalifikacji w pierwszej serii Roberta Johanssona za nieprzepisowy strój. W zawodach odnotowano także skoki zakończone upadkiem, których autorami byli w pierwszej serii Eetu Nousiainen oraz Ryōyū Kobayashi, a w drugiej serii Taku Takeuchi. Zawody odbyły się z trzech belek startowych: jedenastej, dziesiątej i dziewiątej.

Konkurs indywidualny wygrał zwycięzca kwalifikacji Jewgienij Klimow. Jest to zarazem pierwszy w historii zwycięzca konkursu indywidualnego Pucharu Świata pochodzący z Rosji. Sklasyfikowany na drugim miejscu Niemiec Stephan Leyhe stracił do zwycięzcy ponad sześć punktów. Podium inaugurującego konkursu uzupełnił Japończyk Ryōyū Kobayashi. Najlepszy z reprezentantów Polski Kamil Stoch zajął czwartą pozycję (po pierwszej serii zajmował miejsce drugie). Jedynym z polskich skoczków, któremu nie udało się awansować do serii punktowanej był Stefan Hula (38. miejsce). Zawody rozegrano z belek ósmej, dziewiątej oraz dziesiątej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Wiśle była Agnieszka Baczkowska oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Sandro Pertile, a jego asystentem – Martin Brunner. Kontrolą sprzętu zajmował się Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego – 16 listopada 2018

Konkurs drużynowy – 17 listopada 2018

Konkurs indywidualny – 18 listopada 2018

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2018/2019
Puchar Świata w skokach narciarskich w Wiśle
2018 w polskim sporcie